Blaž Kavčič derrotou Júlio Silva por 6–3, 7–5 na final e conquistou o torneio.

Cabeças-de-chave

 'Blaž Kavčič (Campeão)
 Paul Capdeville (Primeira Rodada)
 Ricardo Mello (Primeira Rodada)
 Rogério Dutra Silva (Quartas de final)

<li>  Thiago Alves (Primeira Rodada)
<li>  Martín Alund (withdrew)
<li>  Júlio Silva (Final)
<li>  Carlos Salamanca (Primeira Rodada)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Referências
 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples 2012
Tênis de 2012 no Brasil